Ophisaurus gracilis är en ödleart som beskrevs av  Gray 1845. Ophisaurus gracilis ingår i släktet Ophisaurus och familjen kopparödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kopparödlor
gracilis